El Príncipe Adolfo de Nassau-Schaumburg (también conocido como Adolfo de Nassau-Dillenburg; 23 de enero de 1629 - 19 de diciembre de 1676) fue el fundador de la efímera línea nobiliaria de Nassau-Schaumburg.

Biografía 
Era el hijo de Luis Enrique (1594-1662), Conde de Nassau-Dillenburg, a partir de 1654 Príncipe de Nassau-Dillenburg, y de su primera esposa Catalina de Sayn-Wittgenstein (1588-1651). Como hijo menor solo recibió el distrito de Driedorf de la herencia de su padre.

En 1653, contrajo matrimonio con Isabel Carlota (1640-1707), hija del Conde Peter Melander de Holzappel. A través de ella, heredó el Condado de Holzappel y el Señorío de Schaumburg. Entonces se autodenominó Conde de Nassau-Schaumburg y se convirtió en fundador de la línea de Nassau-Schaumburg. Sin embargo, todos sus hijos varones murieron antes que él, y cuando falleció en 1676, Holzappel y Schaumburg pasaron a manos de su yerno, el Príncipe Lebrecht de Anhalt-Zeitz-Hoym, el fundador de la línea de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym.

Hijos 
Adolfo e Isabel Carlota tuvieron los siguientes hijos:
 Catalina (n. 1659)
 Inés (n. 1660)
 Guillermo Luis (n. 1661)
 Ernestina Carlota (1662-1732), desposó:
 en 1678 a Guillermo Mauricio de Nassau-Siegen (1649-1691)
 a Federico Felipe de Geuder-Rabensteiner (f. 13 de mayo de 1727), Consejero y Hofmeister en la corte en Bernburg
 Juana Isabel (1663 - 9 de febrero de 1700), desposó en 1692 al Conde Federico Adolfo de Lippe-Detmold
 Luisa Enriqueta (1665-1665)
 Carlos Enrique (n. 1670)
 Carlota (1673-1700), desposó en 1692 al Príncipe Lebrecht de Anhalt-Zeitz-Hoym

Ancestros

Referencias 
 Johann Samuel Ersch, Johann Gottfried Gruber: Allgemeine encyklopädie der wissenschaften und künste in alphabetischer Folge, Johann Friedrich Gleditsch, Leipzig 1818, p. 430 (Online)

Militares de los Países Bajos del siglo XVII
Políticos de los Países Bajos del siglo XVII
Príncipes de Nassau